Balodano (Mandrehe Utara), een plaats in Indonesië
Balodano (Ma U), een plaats in Indonesië